Högskärsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högskärsörarna, del av Grytskäret, Österbotten, Sydösterbotten,

Åland 

 Högskärsörarna (Eckerö, Åland), öar,